Associació Nacional de Jutges, associació professional de jutges d'Espanya
 Autoritat Nacional dels Jocs, entitat independent encarregada de la regulació de les apostes esportives i dels jocs d'atzar de França
 Associació Nacional de Joves, moviment juvenil del partit polític Centre Demòcrata de França
 Associação Nacional de Jornais, associació professional d'empreses editorials de premsa del Brasil
 Anj també és un símbol en forma de creu originari de l'antic Egipte